1998 год — 79-й сезон Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Американская футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card:
 Майами Долфинс 24, Баффало Биллс 17
 Джексонвиль Джагуарс 25, Нью-Ингленд Пэтриотс 10
 Плей-офф дивизионов:
 Денвер Бронкос 38, Майами Долфинс 3
 Нью-Йорк Джетс 34, Джексонвиль Джагуарс 24
 Финал конференции: Денвер Бронкос 23, Нью-Йорк Джетс 10

Национальная футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card:
 Аризона Кардиналс 20, Даллас Ковбойз 7
 Сан-Франциско 49ерс 30, Грин Бэй Пэкерз 27
 Плей-офф дивизионов:
 Атланта Фалконс 20, Сан-Франциско 49ерс 18
 Миннесота Вайкингс 41, Аризона Кардиналс 21
 Финал конференции: Атланта Фалконс 30, Миннесота Вайкингс 27 (ot)

Супербоул XXXIII 
Денвер Бронкос (АФК) 34, Атланта Фалконс (НФК) 19

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

1 Команды была посеяна под первым номером в конференции
2 Команда попала в плей-офф Wild-Card

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1998.pdf Сезон 1998 года в деталях]

Сезоны НФЛ